Мадхури Дикшит,  Мадхури Диксит (, марати: माधुरी दीक्षित) е популярна боливудска актриса.

Биография 
Рожденото ѝ име е Мадхури Шанкар Дикшит. Родителите ѝ са Шанкар ѝ Снелата Дикшит. Тя има две по-големи сестри – Рупа и Бхарати, и по-голям брат – Аджит. Мадхури мечтае да стане микробиолог. В същото време, тя тренира усилено индийския класически танц катак.

На 17 октомври 1999 година, тя се омъжи за американския хирург от индийски произход д-р Срирам Нене. Мадхури има двама сина – Арин и Раян. Мадхури Дикшит живее със съпруга и двете си деца в Денвър, Колорадо, САЩ.

Филмография

Външни препратки 
 

Индийски актьори и актриси
Родени в Мумбай